Termin -{FRG}- ima više značenja.
 FMN reduktaza (NAD(P)H)
 Nemačka, , zvanično ime Nemačke od 1949.